Arizona Creek ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Arizona Creek (Nome), in Alaska
 Arizona Creek (Northwest Arctic), in Alaska
 Arizona Creek (Idaho), im Idaho County, Idaho
 Arizona Creek (Oregon), im Harney County, Oregon
 Arizona Creek (Texas), im Hardin County, Texas
 Arizona Creek (Wyoming), im Teton County, Wyoming